Julieta, eine Variante des weiblichen Vornamens  Julia steht für

Julieta (2016) Melodram von Pedro Almodóvar 

Vornamen
 Julieta Campos (1932–2007), mexikanische Schriftstellerin und Übersetzerin kubanischer Herkunft
 Julieta Cardinali (* 1977), argentinische Schauspielerin
 Julieta Ferrão (1899–1974) portugiesische Schriftstellerin. 
 Julieta Serrano (* 1933), spanische Schauspielerin 
 Julieta Venegas (* 1970), mexikanische Sängerin

Siehe auch
 Julietta
 Giulietta
 Romeo y Julieta